Osoby o nazwisku Baldé:
 Amido Baldé (ur. 1991) – piłkarz z Gwinei Bissau
 Bacar Baldé (ur. 1992) – piłkarz z Gwinei Bissau
 Dianbobo Baldé (ur. 1975) – gwinejski piłkarz
 Habib Jean Baldé (ur. 1985) – gwinejski piłkarz
 Ibrahima Baldé (ur. 1989) – senegalski piłkarz
 Keita Baldé Diao (ur. 1995) – senegalski piłkarz
 Mama Baldé (ur. 1995) – piłkarz z Gwinei Bissau
 Mamadou Baldé (ur. 1985) – senegalski piłkarz
 Manuel Baldé (ur. 2002) – piłkarz z Gwinei Bissau
 Romário Baldé (ur. 1996) – piłkarz z Gwinei Bissau